Welkenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Welkenbach, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Welkenbach (Herzogenaurach), Dorf der Stadt Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Gewässer:
 Kleiner Welkenbach, linker Zufluss des Welkenbach (Holzbach) bei Welkenbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

 Welkenbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs (zur Wied bei Winkelbach) bei Welkenbach, beide Orte im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Welkenbach (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach an der Eckenmühle, Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern